

Localidades

Toulon (Illinois)

Toulon
Rugby Club Toulonnais

Desambiguações de topônimos